Fußball-Europameisterschaft steht für:
 Europapokal der Fußball-Nationalmannschaften (offiziell Coupe internationale européenne, ein Wettbewerb, der zwischen 1927 und 1960 mehrmals ausgetragen wurde)
 die Fußball-Europameisterschaft
 die U-21-Fußball-Europameisterschaft
 die U-19-Fußball-Europameisterschaft
 die U-17-Fußball-Europameisterschaft
 den UEFA Amateur Cup, einen ehemaligen Wettbewerb für Amateurnationalmannschaften
 die Futsal-Europameisterschaft

Wettbewerbe für Frauen:
 die Fußball-Europameisterschaft der Frauen
 die U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen
 die U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen
 die Futsal-Europameisterschaft der Frauen